Arbeitsraum steht für:

 Arbeitsraum (Kolbenmaschine), Gesamtvolumen, das vom Kolben begrenzt wird
 Arbeitsraum, Innenraum einer Werkzeugmaschine

Siehe auch:

 Arbeitsplatz
 Häusliches Arbeitszimmer